Název Čihátko může označovat:

kopec, vrch, vyvýšeninu:
 Čihátko (Vlastecká vrchovina, 384 m) (384,1 m) – vrchol ve Zbirožské vrchovině, jižně od Čilé v okrese Rokycany
 Čihátko (Vlastecká vrchovina, 467 m) (467,1 m) – vrchol ve Zbirožské vrchovině, severozápadně od Terešova v okrese Rokycany
 Čihátko (Radečská vrchovina) (653,6 m) – vrchol ve Zbirožské vrchovině, jihozápadně od Lhoty pod Radčem v okrese Rokycany

nebo také:
 čihátko (rybaření) – jeden ze způsobů indikace záběru ryby při při rybaření na položenou